Liffré (en gal·ló Lifrei) és un municipi francès, situat al departament d'Ille i Vilaine, a la regió de Bretanya. L'any 2006 tenia 6.646 habitants.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del districte de Rennes